Hans Jakob Schulthess ist der Name folgender Personen:

* Hans Jakob Schulthess (Pfarrer) (1691–1761), Schweizer Theologe 
 Hans Jakob Schulthess (Mediziner) (1706–1753), Schweizer Mediziner und Apotheker 
 Hans Jakob Schulthess (Kaufmann, 1711) (1711–1789), Schweizer Kaufmann und Zunftpfleger 
 Hans Jakob Schulthess (Kaufmann, 1718) (1718–1791), Schweizer Kaufmann und Beamter